VLI steht für:
 Flughafen Port Vila im pazifischen Inselstaat Vanuatu (IATA-Code)
 Vapour Lock Index, englisch für „Flüchtigkeitskennziffer“, Maß für die Qualität von Motorenbenzin
 Vorarlberger LehrerInnen Initiative
 VIA Labs, Inc., 100-prozentige Tochter von VIA Technologies, USB 3.0 Chips

VLI